Budzyń (gemeente)
 Budzyń (Groot-Polen)
 Budzyń (powiat Krakowski)
 Budzyń (powiat Olkuski)
 Budzyń (powiat Biłgorajski)
 Budzyń (powiat Opolski)
 Budzyń (Subkarpaten)
 Budzyń (Święty Krzyż)